Benoît Charette peut désigner :
 Benoît Charette, journaliste québécois spécialisé en automobile ;
 Benoit Charette (1976-), député de Deux-Montagnes à l'Assemblée nationale du Québec.